Суперкубок УЄФА 2006 — 31-й розіграш Суперкубка УЄФА. У матчі зіграли переможець Ліги чемпіонів 2005–2006 іспанська «Барселона» та переможець Кубка УЄФА 2005—2006 іспанська «Севілья». Гра відбулася на стадіоні Стадіоні Луї II у Монако 25 серпня 2006 року. За підсумками гри титул володаря Суперкубка УЄФА вперше за свою історію здобула «Севілья».

Команди 

* жирним позначено переможні роки.

Матч

Статистика 

</div>

Див. також 
 Ліга чемпіонів УЄФА 2005—2006
 Кубок УЄФА 2005—2006

Примітки

Посилання 
 Суперкубок УЄФА 2006 

2006 у футболі
2006
Серпень 2006
Футбольні змагання у Монако